Владимире́ц () — посёлок городского типа в Варашском районе Ровненской области Украины.

История 
Являлся селением Волынского воеводства Речи Посполитой.

В 1795 году вошёл в состав Российской империи и стал волостным центром Луцкого уезда Волынской губернии. В 1870 году здесь насчитывалось 149 домов и 1083 жителя.

1918—1991 
В ноябре 1917 года здесь была установлена Советская власть, однако уже в феврале 1918 года поселение оккупировали австро-немецкие войска, которые оставались здесь до ноября 1918 года. В дальнейшем селение оказалось в зоне боевых действий гражданской войны. В ходе советско-польской войны Владимирец заняли польские войска и в 1921—1939 гг. он был центром гмины Волынского воеводства Польши, в сентябре 1939 года вошёл в состав СССР и стал районным центром Ровенской области УССР.

После начала Великой Отечественной войны 3 июля 1941 года Владимирец был оккупирован наступавшими немецкими войсками. За период оккупации нацисты расстреляли в Владимирце около двух тысяч человек, сожгли и разрушили десятки домов, десятки людей вывезли на принудительные работы в Германию.

7 февраля 1943 года сотня УПА под командованием Григория Перегиняка атаковала посёлок и разгромила немецко-полицейский гарнизон. Владимирец ещё раз стал целью атаки УПА 8 августа 1943. Главное острие атаки на сей раз было направлено против польского населения, которые получив предупреждение от благожелательных националистов, успели занять оборону в церкви святого Юзефа. К счастью для поляков, в тот момент во Владимирец прибыла немецкая подмога, что заставило УПА отказаться от дальнейшего штурма и отступить.

13 января 1944 года советское партизанское соединение А. Н. Сабурова заняло райцентр и удерживало его до подхода советских войск.

В ночь с 23 на 24 февраля 1944 года на Владимирец уже третий раз напал отряд УПА. Около 400 националистов окружили здание райотдела НКВД. УПА призвала изначально бросить оружие, а потом открыла огонь. Бой длился 2,5 часа, не сумев взять здание штурмом, партизаны отступили. Советы потеряли четырех убитых и семь раненых. Среди погибших были, среди прочего, командир взвода истребительного батальона Самицкий

В 1957 году Владимирец получил статус посёлка городского типа, здесь началось издание районной газеты.В январе 1959 года численность населения составляла .

В 1969 году численность населения составляла 4,6 тыс. человек, здесь действовали крахмалопаточный комбинат, кирпичный завод и лугомелиоративная станция.

В январе 1989 года численность населения составляла .

После 1991 
В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся здесь завода «Ситал», дорожно-строительной организации и райсельхозхимии, в июле 1995 года было утверждено решение о приватизации молокозавода и льнозавода.

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 8969 человек.

Транспорт 
Посёлок находится в 18 км от ближайшей железнодорожной станции Антоновка.

Примечания 

Посёлки городского типа Ровненской области
Бывшие еврейские местечки Украины
Населённые пункты Владимирецкого района